Kevin Jorge Ramos Sousa (Praia, 1994. június 6. –) zöld-foki labdarúgó, a portugál Nacional kapusa.

További információk 

Foradejogo profil 
National-Football-Teams profil

1994-ben született személyek
Zöld-foki köztársasági labdarúgók
A Nacional labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek